Finlandia Trophy 2018 – siódme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2018/2019. Zawody rozgrywano od 4 do 7 października 2018 roku w hali Espoo Metro Areena w Espoo.

Zawody zostały zdominowane przez Rosjan, którzy wygrali we wszystkich czterech konkurencjach. Wśród solistów triumfował Michaił Kolada, wśród solistek Jelizawieta Tuktamyszewa, w parach sportowych Jewgienija Tarasowa i Władimir Morozow, a w parach tanecznych  Aleksandra Stiepanowa i Iwan Bukin.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 w Finlandii
Sport w Espoo